Salia ist der Name folgender Personen:

 Flavius Salia, römischer Heermeister, Konsul 348
 Salia (comes thesaurorum), römischer comes in Thrakien 372

Salia ist außerdem der Name folgender geographischer Orte:

 Salia (Norwegen), Hügel in Norwegen
 Kap Salia, Kap auf Samoa
 der antike Name des Flusses Seille (Mosel), Frankreich
 der antike Name des Flusses Sella (Fluss) in Asturien, Nordspanien

Weiteres:

 Salia (Motte), genus von Insekten